Натуральне число 1233
 1233 рік до нашої ери
 1233 рік нашої ери